Смогоржевський:

 Смогоржевський Леонід Олександрович (*1921 — †1996) — український зоолог, орнітолог
 Смогоржевський Олександр Степанович (*1896 — †1969) — український математик

Українські прізвища